Димитер Оргоцка (; 24 октября 1936, Корча — 1 января 2021, там же) — албанский  театра и кино, , народный артист Албании, лауреат Государственной премии.

Биография 
Окончил факультет албанского языка в Тиранском университете. После окончания учёбы устроился профессиональным актёром в театр Андона Зако Чаюпи (Teatri Andon Zako Çajupi) в Корче, одну из важнейших театральных сцен Албании.

Как режиссёр поставил 104 спектакля.

Дебютировал на киноэкране в 1968 году в фильме «Horizonte te hapura», в котором сыграл одну из главных ролей. За свою карьеру снялся в 10 художественных и телевизионных фильмах. За роль в фильме «Yjet e neteve te gjata» был удостоен государственной премии.

Албанские власти присвоили ему звание «Заслуженного артиста» (Artist i Merituar) и «Народного артиста» (Mjeshtër i Madh).

Умер от кровоизлияния в мозг.

Награды 
Является лауреатом нескольких национальных и международных наград:
 Премия за лучшую роль в монодраме «Амок» по Стефану Цвейгу на 8-м Фестивале театров в Киеве, Украина, 2005.
 Премия за лучшую роль в монодраме «Амок» по Стефану Цвейгу на Фестивале международных театров в Битоле и Македонии, 2005 г.
 Гран-при Сулейман Питарка за постановку драмы Скендера Демоллита «Dhëndër për Kristinën» на V фестивале албанских театров в Македонии, «Дибра 2006».
 Кубок фестиваля монодрамы «Амок» по Стефану Цвейгу на международном фестивале монодрамы в Польше 2007 г.

Память 
 В 2007 году Дом культуры в Малик был назван в его честь.

Фильмография 
 Njerëz në rrymë — (1989) — Бани Башари
 Përsëri pranverë — (1987) — Дамо Брегу
 Dasëm e çuditëshme — (1986) — Риза Островица
 Asgjë nuk harrohet — (1985) — Дядя Фаня
 Gjeneral gramafoni — (1978) — Мисир
 Pas gjurmëve — (1978) —  отец Скендера и Луана
 Flamur në dallgë — (1977) (TВ) — лейтенант Антонио
 Rrugicat që kërkonin diell — (1975) — Антонио
 Yjet e netëve të gjata — (1972) — Бато Коланечи, начальник отдела
 Horizonte të hapura — (1968)… — ''Уран

Примечания

Ссылки 
 
 Dhimitër Orgocka

Актёры театра Албании
Киноактёры Албании
Заслуженные артисты Албании
народные артисты Албании
Лауреаты государственной премии Албании
Умершие от кровоизлияния в мозг
Лауреаты театральных премий
Театральные режиссёры Албании